Saint-Martin-du-Puy ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Saint-Martin-du-Puy (Gironde), Département Gironde
 Saint-Martin-du-Puy (Nièvre), Département Nièvre